Кармен — віршована форма, заклинання в Стародавньому Римі.

Ім'я 
 Ка́рмен, у французькій вимові Карме́н () — жіноче ім'я іспанського походження, утворене від одного з епітетів Діви Марії («Мадонна гори Кармель»).

Пов'язані витвори 
 «Кармен» — новела П. Меріме.
 «Кармен» — опера Ж. Бізе.
 «Кармен» — американська короткометражна кінокомедія режисера Чарльза Чапліна 1915 року.
 «Кармен» — французько-італійський фільм режисера Франческо Розі 1984 року.

Топонім 

  — борозна на видимій стороні Місяця, що проходить через відріг Моря Ясності на схід від гори Аргей.

— населений пункт у провінції Санта-Фе.
 Кармен-де-Патагонес — місто в провінції Буенос-Айрес.

— острів у Каліфорнійській затоці.
 Кармен — муніципалітет у штаті Кампече.

Кармен — місто в окрузі Алфалфа, штат Оклахома.
  — невключена територія в окрузі Лемхай, штат Айдахо.

— муніципалітет у провінції Себу.
  — муніципалітет у провінції Північний Агусан.
  — муніципалітет у провінції Північний Давао.

Прізвище 
 Кармен Роман Лазарович (1906—1978) — радянський режисер-документаліст, кінооператор.

Див. також 
 Carmen Copper Corporation — міднодобувне підприємство